Trinity puede referirse a:

 Trinity (Alabama), localidad estadounidense en el estado de Alabama.
 Trinity (álbum de Revolution Renaissance), el tercer álbum de la banda Revolution Renaissance, lanzado en 2010.
 Trinity (álbum de Visions of Atlantis), el tercer álbum de la banda austriaca de power metal sinfónico Visions of Atlantis, lanzado en 2007.
 Trinity (Carolina del Norte), localidad estadounidense en el estado de Carolina del Norte.
 Trinity (Jersey), localidad de Jersey, Reino Unido.
 Trinity (juego de rol), un juego de rol de ciencia ficción, publicado por primera vez en 1997 por la editorial White Wolf.
 Trinity (Matrix), un personaje de ficción del universo de Matrix, una trilogía cinematográfica.
 Trinity (novela), novela escrita por Leon Uris en 1976.
 Trinity (serie de televisión de Estados Unidos), serie de televisión estadounidense de 1998.
 Trinity (serie de televisión del Reino Unido), serie de televisión británica de 2009.
 La Trinity, telenovela ecuatoriana de 2016-2017
 Blade: Trinity, una película de vampiros.
 La prueba Trinity, la primera de una serie de armas nucleares estadounidenses.
 Trinity Blood, un manga y anime de acción y de vampiros.

Véase también 
 Condado de Trinity (desambiguación).
 Trinity College (desambiguación).